Calingasta kan syfta på följande platser:

 3833 Calingasta − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Argentina 

 Departamento de Calingasta, kommun, San Juan, 
 Calingasta (ort i Argentina), San Juan, 

Robotskapade Argentinaförgreningar